Azoto (nitrogénio), elemento químico gasoso

Cidade filisteia da Antiguidade chamada Azoto em grego:
 Gaza, hoje a maior cidade dentro da Faixa de Gaza, parte dos territórios palestino
 Asdode, agora uma cidade no Distrito Sul de Israel

Desambiguação